Ви́ктор Ра́дченко:
 Радченко, Виктор Алексеевич (род. 1968) — советский и украинский легкоатлет-многоборец.
 Радченко, Виктор Владимирович (1907—1961) — украинский советский кинооператор.